Il doppio femminile  del torneo di tennis ECM Prague Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Marion Bartoli e Shahar Peer che hanno battuto in finale Ashley Harkleroad e Bethanie Mattek 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Marion Bartoli /  Shahar Peer (campionesse)

 Maria Elena Camerin /  Peng Shuai (primo turno)
 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2006